Liufti Pașa (în ; 1488, Vlora - 27 martie 1564, Didymoteicho) a fost un om de stat otoman de origine albaneză care a ocupat funcția de Mare Vizir sub conducerea lui Suleiman Magnificul.

Note

Nașteri în 1488
Decese în 1564
Pași
Soliman Magnificul
Otomani de origine albaneză
Oameni din Vlora